Die Manta Open – Trofeo Ricardo Delgado Aray 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 5. Juli 2014 in Manta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in zwei Runden aus 16 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Adrian Mannarino
 Roberto Quiroz
 César Ramírez
 Facundo Bagnis

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Daniel Elahi Galán

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Manta (Ecuador)